Přepeře può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Přepeře, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Přepeře, comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec